Санктан (VI век) — епископ . День памяти — 9 мая, 20 мая.

Святой Санктан (Sanctan, Sanctain), предположительно, был сыном Пенухеля, правителя Северной Британии. Имеющиеся сообщения о том, что он был учеником святого Патрика, выглядят хронологически недостоверными. Он вёл активную проповедь в Камбрии, после чего стал епископом в Килл-да-Лесе (Kill-da-Les, «храм двух фортов»), точное положение которого неизвестно. Это мог быть Килл-на-Санктан (Kill-na-Sanctan), что около современного Дублина, или на острове Мэн, где имеется названный в честь него приход , Ирландия.

Литература 
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
 A Manx Notebook: Parish of Kirk Santan
 A Manx Notebook: Stained glass window from St John’s church

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Ирландии
Святые Мэна
Христианские святые VI века
Католические святые
Святые по алфавиту